Savar Sigurdsson izlandi nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzetközi játékvezetés 
Az Izlandi labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzést vezetett. Az izlandi nemzetközi játékvezetők rangsorában, a világbajnokság-Európa-bajnokság sorrendjében többedmagával a 9. helyet foglalja el 1 találkozó szolgálatával.

Európa-bajnokság 
Olaszország adott otthont a III., az 1968-as labdarúgó-Európa-bajnokság  döntő küzdelmeinek.
az 5. csoportban 1967. április 5-én Lipcsében, a Der Hunderettausend Stadionban,  néző előtt, az NDK–Hollandia (4:3) találkozót vezette. Vezetett mérkőzéseinek száma: 1.

Források 
 – nem egyezik Hannes Sigurdssonnal

Izlandi labdarúgó-játékvezetők